Sereno ist der Name folgender Personen:

 Sereno I., Bischof von Nola
 Sereno II., Bischof von Nola

Sereno ist der Familienname folgender Personen:

 Gutty Sereno (* 1983), portugiesischer Fußballspieler
 Henrique Sereno (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 Paul Sereno (* 1957), US-amerikanischer Paläontologe

Sereno steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sereno (Arizona)
 Sereno (Missouri)
 Sereno (Pennsylvania)
 Sereno Spring, Arizona

Siehe auch:
 Serenus, römischer Beiname
 Serena (Vorname)